Ruta 26 o Carretera 26 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 26.
 Ruta Nacional A026, en la Provincia de Río Negro.
 Ruta Provincial 26, en la Provincia de Santa Cruz.

Chile 
 Ruta 26, carretera nacional en la Región de Antofagasta.

Estados Unidos 
 Ruta 26.
 Ruta Estatal de Alabama 26.
 Ruta Estatal de California 26.
 Ruta de Illinois 26.
 Carretera de Luisiana 26.

Uruguay 
 Ruta 26.

Ruta 026